Села:
 Аркадіївка — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Аркадіївка — Київська область, Згурівський район

 село Аркадіївка Сахновщинського району Харківської області об'єднано з селом Новомихайлівка рішенням Харківської обласної ради від 25 липня 1997 року.
 Аркадіївка (Генічеський район) — колишнє село в Херсонській області.